

Anno 
 495 o 495 a.C.

Codici 
 495 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Altrincham, nella contea di Manchester, in Inghilterra

Matematica 
 495 – numero